A-Share (engl.) oder A-Aktie können verweisen auf

 Eine Aktienart in China; siehe: Aktienart (China)
 Eine Aktienart in Schweden; siehe Vorzugsaktie